Az 1988–1989-es magyar férfi kézilabda-bajnokság a harmincnyolcadik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-6. és a 7-14. helyezettek egymás közt még két kört. A bajnokságot másfél év alatt játszották le, utána áttértek az őszi-tavaszi rendszerre.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1989
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1988
Magyarferfikezilabdabajnoksag
Magyarferfikezilabdabajnoksag